Warburg kan som auktorsförkortning betyda:

 Edmund Frederic Warburg
 Elsa Warburg
 Otto Warburg (botaniker)

Robotskapade auktorsförkortningar